Il singolare del torneo di tennis Madrid Tennis Grand Prix 1994, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Thomas Muster che ha battuto in finale Sergi Bruguera 6-2, 3-6, 6-4, 7-5.

Teste di serie 

 Stefan Edberg (quarti di finale)
 Goran Ivanišević (primo turno)
 Sergi Bruguera (finale)
 Thomas Muster (campione)

 Carlos Costa (quarti di finale)
 Ivan Lendl (quarti di finale)
 Aleksandr Volkov (primo turno)
 Alberto Berasategui (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Madrid Tennis Grand Prix 1994
ATP Tour 1994